Фиал может означать:
 Фиал — в готической архитектуре декоративное завершение пинаклей и других архитектурных элементов.
 Фиал — фонтан в открытом дворе или атриуме христианского храма.
 Фиал — стеклянный сосуд с узким горлом.

См. также